Hirschstätt ist der Ortsname von

 Hirschstätt (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hirschstätt (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern